Tokyo Tower – torre di osservazione a Tokyo, in Giappone
 Tokyo Tower – film del 2005 diretto da Takashi Minamoto
 Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad – film del 2007 diretto da Joji Matsuoka